SMW est un code qui peut signifier :
 .

SMW est un sigle qui peut signifier :
 Maize streak virus (en français : virus de la striure du maïs) ;
 Service militaire volontaire en France ; 
 SMV, un groupe de bassistes américain.

Code